Extreme Universe Space Observatory – missione spaziale
 Olimpiadi europee delle scienze – competizione scientifica